Sezon 2020/2021 Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych – 29. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych. Rozpoczął się 17 grudnia 2020 roku w austriackiej miejscowości Obdach-Winterleiten. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 10 lutego 2021 roku na torze we włoskiej miejscowości Laas. Rozegranych zostało sześć zawodów w trzech miejscowościach.

Podczas sezonu 2020/2021 odbyła się jedna ważna impreza w randze seniorów. To Mistrzostwa Świata w Saneczkarstwie na Torach Naturalnych, które zostały rozegrane na torze w austriackim Umhausen w dniach 12–14 lutego 2021.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła po raz piąty w karierze reprezentantka Włoch Evelin Lanthaler, która wyprzedziła swoją rodaczkę Gretę Pinggerę. Wśród mężczyzn po raz pierwszy wygrał Austriak Michael Scheikl. Obrońca tytułu jego rodak Thomas Kammerlander stracił szansę na sukces w związku z absencją w dwóch pierwszych zawodach z powodu konieczności odbycia kwarantanny. Mimo wygrania czterech pozostałych zawodów w końcowej klasyfikacji zajął czwarte miejsce. Włosi Alex Gruber i Patrick Pigneter zgromadzili taką samą liczbę punktów i o tym, że to Gruber sklasyfikowany został na drugim miejscu zadecydowała wyższa lokata w zawodach finałowych. W dwójkach po raz dwunasty w karierze najlepsi okazali się Włosi Patrick Pigneter i Florian Clara.

Kalendarz zawodów Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki mężczyzn

Puchar narodów

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2020/21) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2020/21) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2020/21) - dwójki
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2020/21) - puchar narodów

Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne)
2020 w saneczkarstwie
2021 w saneczkarstwie